Sandanielesi – abitanti di San Daniele Po
Sandanielesi – abitanti di San Daniele del Friuli